Асфандіяров Закір Лутфурахманович (20 грудня 1918 — 4 січня 1977) — учасник Другої світової війни.
 Асфандіяров Анвар Закірович (*15 травня 1934, присілок Чингізово — †4 лютого 2014, місто Уфа) — історик, кандидат історичних наук.